Hassel kan syfta på:

 Hassel – ett litet träd av 5–8 meters höjd, men blir gärna en yvig buske
 Roland Hassel – en fiktiv polis
 Hassel – Privatspanarna – en svensk drama- och kriminalfilm i regi Måns Månsson
 Hassel (TV-serie) – en svensk TV-serie från 2017

Geografi

Antarktis 

 Mount Hassel

Luxemburg 

 Hassel, Luxemburg,

Tyskland 

 Hassel (Rappbode) – vattendrag, Sachsen-Anhalt, 
 Hassel, Bergen – ort, Bergen, Niedersachsen,  
 Hassel, Sulingen – ort, Sulingen, Niedersachsen,  
 Hassel, Sachsen-Anhalt – kommun, Sachsen-Anhalt,   
 Hassel (Weser) – kommun, Niedersachsen,  

Robotskapade Antarktisförgreningar